Валерий Савчук:
 Савчук, Валерий Владимирович (род. 1954) — российский философ, куратор и художник, аналитик изобразительного искусства.
 Савчук, Валерий Иванович (1905—1960) — советский гвардии генерал-майор.